Enzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Enzmann (* 1965), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Christian Enzmann (* 1951), deutscher Architekt
 Dirk Enzmann (* 1955), deutscher Kriminalpsychologe
 Eduard Enzmann (1882–1965), deutscher Landschaftsmaler
 Emil Enzmann (1921–2016), Schweizer Arzt und Autokonstrukteur
 Franz Enzmann (* 1938), deutscher Biochemiker, Autor
 Friedrich Wilhelm Enzmann (1802–1866), deutscher Unternehmer
 Inge Enzmann (* 1944), deutsche Bogenschützin und Sportfunktionärin
 Lothar Enzmann (* 1955), deutscher Fußballspieler  

Enzmann bezeichnet außerdem:
Enzmann (Auto), ein Kraftfahrzeug